Der Himmel auf Erden steht für:

 Der Himmel auf Erden (1919), deutscher Kurzfilm 
 Der Himmel auf Erden (1927), deutscher Stummfilm von Alfred Schirokauer und Reinhold Schünzel
 Der Himmel auf Erden (1935), österreichischer Film von E. W. Emo

Siehe auch:

 Himmel auf Erden, Lustspiel von Christoph Hein (1999)